Pz est une abréviation, qui désigne :
 un Panzer, le char allemand de la Seconde Guerre mondiale
 la pièze, une ancienne unité de pression.
 Project_Zomboid, un jeu vidéo de survie(Zombie), où le but est de survivre le plus longtemps, la mort étant inévitable.
 en hydrogéologie, PZ suivi d'un numéro indique le nom d'un piezomètre (Forage). Exemple: PZ 26 à Guidel (Bretagne)

PZ est un code, qui signifie :
 TAM Mercosur (Paraguay), selon le code AITA des compagnies aériennes
selon le code OACI des compagnies aériennes, TAM Mercosur a pour code LAP
 Suriname, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs
 Potenza, la province de la région de Basilicate, en Italie, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:IT)
 Panama Canal Zone, l'ancien code selon la norme ISO 3166-1, maintenant compris dans PA (voir ISO 3166-3)

Abréviation
Code